Diverse città o paesi hanno rue Royale:

Belgio 
 Rue Royale a Bruxelles

Francia 
 Rue Royale a Calais
 Rue Royale a Lilla
 Rue Royale a Lione
 Rue Royale a Orléans
 Rue Royale a Parigi precedentemente chiamata rue Royale des Tuileries
 Rue Royale a Parigi diventata rue Pigalle
 Rue Royale (St-Roch) a Parigi diventata rue des Moulins, dov'era la casa del barone d’Holbach.